Zwalczanie okrętów podwodnych
 zachodnia obwodnica Poznania